De Players Championship Finals 2014 (ook bekend als de 2014 Cash Converters Players Championship voor sponsor doeleinden), was de zevende editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 32 van de PDC Players Championship Order of Merit 2014 deelnemen. Het toernooi werd gehouden vanaf 28 november tot 30 november in de Butlins Minehead Resort in Minehead.

Michael van Gerwen wist zijn eerste, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Phil Taylor met 11–7 te verslaan, niet te verdedigen. Van Gerwen verloor in de tweede ronde met 10-7 van Terry Jenkins.

Gary Anderson wist het toernooi voor de eerste keer te winnen door in de finale Adrian Lewis met 11–6 te verslaan.

Gekwalificeerde spelers
De top 32 van de PDC ProTour Order of Merit 2014 heeft zich gekwalificeerd:

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt £300,000.

Schema

Darts in 2014
2014